Gérasime peut faire référence à :

 Gérasime du Jourdain († 475), confesseur, moine, fondateur de monastères en Palestine.
 Gérasime III d'Alexandrie, († 1788), pape et patriarche orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique du  au .
 Gérasime  de Jérusalem (1839 - 1897),  patriarche orthodoxe de Jérusalem de 1891 à 1897.
 Gérasime D. Cangellaris (1890 - 1925), poète grec francophone.